Первая лига 1998/1999 () — 65-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 25 июля 1998 года и закончился 29 мая 1999 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1998/1999 на 90minut.pl 
 Чемпионат Польши 1998/1999 на rsssf.com 

1998/1999
Польша
Польша
Спорт в Польше в 1998 году
Спорт в Польше в 1999 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1998/1999